Raschid ibn Ahmad al-Muʿalla bezeichnet:

 Raschid ibn Ahmad ibn Abdallah al-Muʿalla, Herrscher von Umm al-Qaiwain zwischen 1904 und 1922
 Raschid ibn Ahmad ibn Raschid al-Muʿalla, Herrscher von Umm al-Qaiwain zwischen 1981 und 2009